Тлеулов - фамилия:

 Тлеуов, Асхат Халилович — советский и казахский учёный.
 Тлеуов, Талгат Халилович (род. 1948) — советский и казахский учёный.